Tännassilma (Elva), een plaats in Estland, gemeente Elva
 Tännassilma (Põlva), een plaats in Estland, gemeente Põlva
 Tännassilma (Türi), een plaats in Estland, gemeente Türi

Zie ook 
 Tänassilma